Халтипанапа има више значења:

 Халтипанапа (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халтипанапа (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику